Лор'я́н () — місто та муніципалітет у Франції, в регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 135 км на захід від Ренна, 50 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 28996 оподаткованих домогосподарств, в яких проживали 55536,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан
 Лор'ян (футбольний клуб)

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт міста Лор'ян 
 [ Розташування муніципалітету Лор'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Бретань
Муніципалітети департаменту Морбіан
Лор’ян